Bostel steht für:

 Bostel (Celle), ein Stadtteil von Celle, Niedersachsen
 Hans von Bostel (1779–1839), deutscher Jurist, Beamter und Autor
 Lukas von Bostel (1649–1716), deutscher Dichter und Jurist

Siehe auch:
 Postel